TRHDE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 024 амінокислот, а молекулярна маса — 117 000.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, амінопептидаз, металопротеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Металопротеази